Мария Петровна Сюсюкова (, село Днепровка, теперь Каменско-Днепровского района Запорожской области — , село Днепровка Каменско-Днепровского района Запорожской области) — украинский советский деятель, новатор сельскохозяйственного производства, звеньевая совхоза «Днепровский» Каменско-Днепровского района Запорожской области. Герой Социалистического Труда (30.04.1966). Депутат Верховного Совета УССР 7-8-го созывов.

Биография 
Родилась в крестьянской семье. Отец погиб на фронте Великой Отечественной войны.

С конца 1940-х годов — работница, звеньевая овочівницької бригады 5-го отделения совхоза «Днепровский» села Днепровки Каменско-Днепровского района Запорожской области.

Потом — на пенсии в селе Днепровка Каменско-Днепровского района Запорожской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (30.04.1966)
 два ордена Ленина (30.04.1966, 14.02.1975)
 орден Трудового Красного Знамени (8.04.1971)
 две медали «За трудовую доблесть» (26.02.1958, 8.12.1973)
 медали

Источники 
 газета «Запорізька правда» (Запоріжжя) — 1971 рік — травень.
 Сюсюкова Мария Петровна

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва